Seersinnersuaq bezeichnet:
 Seersinnersuaq (Bucht, Sullusuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Seersinnersuaq (Bucht, Tunorsuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Seersinnersuaq (Fluss), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland